Julia Gillard a été à la tête de deux gouvernements d'Australie ; voir :
 Gouvernement Gillard I, en 2010 ;
 Gouvernement Gillard II, de 2010 à 2013 ;

Homonymie de gouvernement